Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда.

Безопасностью труда называют состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов.
Условия труда — это совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда (ст. 209 ТК РФ).

Задачи 
 создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области охраны труда;
 надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативно правовых актов;
 оценка и анализ условий и безопасности труда, которые выявляет аттестация рабочих мест по условиям труда;
 анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учёт несчастных случаев на производстве;
 обучение и инструктирование работающих правилам и требованиям безопасности;
 разработка мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению норм и правил безопасности труда.

Законодательство РФ о труде и об охране труда 

Основной спецификой законодательства РФ в области охраны труда является то, что централизованные нормы трудового законодательства устанавливают необходимый минимум правовых мер по охране труда, а в конкретных соглашениях и договорах этот минимум конкретизируется.

Законодательство о труде и об ОТ имеет развитую систему на международном, федеральном и региональном уровнях. Трудовое законодательство закрепляет и конкретизирует систему трудовых прав и свобод, регулирует отношение работников и работодателей, возникающие в связи с заключением и реализацией трудовых договоров, коллективных договоров и соглашений.

Законодательство об ОТ устанавливает правовые основы регулирования отношений в области ОТ между работниками, работодателями, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями, обеспечивает реализацию государственной политики в области ОТ и направлено на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Законодательство РФ о труде и об ОТ основывается на Конституции РФ и состоит из федеральных законов (ФЗ) и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.
В перечень основных законодательных актов РФ входят:

 Конституция РФ(от 12.12.1993);
 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001г. №197-ФЗ);
 №125-ФЗ «Об обязательном социальном и пенсионном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (от 24.07.1998г.);
 №17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» (от 10.01.2003г.);
 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 21.07.1997г);
 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (от 08.08.2001г.);
 №52-ФЗ « О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения». Статьи 25-27, 34, 55 (от 30.03.1991г.);
 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (от 21.12.1994г.);
 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (от 06.10.1999г.);
 №14-ФЗ «Гражданский Кодекс РФ» (от 26.01.1996г.); 
 Кодекс РФ об административных правонарушениях (от 20.12.2001г.);
 Уголовный Кодекс РФ (от 13.06.1996г.№63-ФЗ).

В субъектах РФ законодательство о труде и об ОТ составляют Конституции или Уставы субъектов РФ, законы об ОТ, о социальном партнёрстве, об организации местного самоуправления, об объединениях работодателей.

Подзаконные, иные нормативные правовые акты по охране труда

В соответствии с государственными нормативными требованиями ОТ, содержащимися в ФЗ и иных нормативных актах РФ, в законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ об ОТ, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

К иным нормативным правовым актам РФ, регулирующим трудовые отношения, включая условия и ОТ, относятся подзаконные акты. К ним относятся указы и распоряжения Президента РФ.

Другую подгруппу подзаконных актов, регулирующих вопросы ОТ, составляют нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ. Законодательные положения в области ОТ реализуются через постановления Правительства РФ, приказы, и иные акты федеральных органов исполнительной власти.

Следующую группу подзаконных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих нормы в области условий и ОТ, составляют нормативные правовые акты Министерства труда и социального развития. К ним относятся постановления Минтруда РФ, разъяснения о применении действующего законодательства об условиях и ОТ, положения, правила, инструкции.

Каждый из нормативных правовых актов направлен на регулирование конкретных аспектов создания надлежащих условий и ОТ.
Наряду с перечисленными нормативными правовыми актами на территории РФ действуют также нормы, регулирующие условия и ОТ, принятые министерствами, ведомствами и государственными комитетами РФ; законодательные акты, регулирующие условия и ОТ субъектов РФ.

Особое место в регулировании условий и ОТ занимают локальные правовые акты, к которым относятся в первую очередь Инструкции по Охране Труда (ИОТ), коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка.

Требования ОТ обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами, при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства, труда.

Постановлением Правительства РФ № 399 от 23.05.2000 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования ОТ» установлено, что в РФ действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования ОТ, которая состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по ОТ, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.

Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда:

1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ) — утверждает Минтруд России;

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по охране труда (ТИ РО) — утверждаются Федеральными органами исполнительной власти;

3. Правила безопасности (ПБ), правила безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ) — утверждаются Ростехнадзором России;

4. Государственные стандарты и системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)- утверждаются Госстандартом России,
Госстроем России;

5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП) — утверждаются Госстроем России;

6. Санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН) — утверждаются Минздравсоцразвитием (ранее Минздравом) России.

Государственное управление охраной труда 

В соответствии с ТК РФ «государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий».

Система государственного управления ОТ и принципы её функционирования основываются на Конституции РФ, ТК РФ, соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах РФ и субъектов РФ.

Государственная политика в области ОТ в России основана на следующих принципах:

ü Направленность деятельности всей системы управления ОТ на предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

ü Обеспечение гарантий прав работников на ОТ;

ü Научная обоснованность требований, предъявляемых к ОТ, содержащихся в законодательстве РФ, межотраслевых и отраслевых правилах по ОТ, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационно-методических документах и инструкциях по ОТ;

ü Планирование мероприятий по ОТ и их обязательное финансирование на всех уровнях управления;

ü Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Основные цели государственной системы управления ОТ:

ü Реализация и совершенствование государственной политики в области ОТ;

ü Создание безопасных условий труда на предприятиях всех форм собственности;

ü Защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания;

ü Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов ОТ — работодателей, объединений работодателей, государственных органов, органов местного самоуправления, профессиональных союзов в лице их соответствующих органов, объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов;
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области ОТ распределяет Правительство РФ, устанавливая их в утверждаемых нормативных правовых актах (положения о соответствующих федеральных органах исполнительной власти, акты, регулирующие взаимоотношения между федеральными органами исполнительной власти).

К числу федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление ОТ, относится, прежде всего, Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ, в структуре которого образован Департамент условий и ОТ.

В соответствии с указанным Положением одной из основных задач Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ является разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов государственной социальной политики, в том числе по улучшению условий и ОТ.

В соответствии с изложенными задачами Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ выполняет следующие основные функции в области условий и ОТ:

ü Осуществляет государственное управление ОТ, координирует работу федеральных органов исполнительной власти в этой области;

ü Разрабатывает федеральные программы улучшения условий и ОТ;

ü Представляет в Правительство РФ ежегодные доклады о состоянии условий и ОТ и мерах по их улучшению;

ü Разрабатывает межотраслевые правила и организационно-методические документы по ОТ;

ü Разрабатывает предложения по совершенствованию механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и ОТ, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

ü Осуществляет организационно-методическое руководство государственной экспертизой условий труда РФ, организует выборочную экспертизу соответствия проектов на строительство и реконструкцию объектов требованиям условий и ОТ;

ü Организует и проводит мероприятие «Аттестация рабочих мест», а также организует и проводит во взаимодействии с Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии, другими федеральными органами исполнительной власти по труду субъектов РФ сертификацию работ по ОТ в организациях;

ü Разрабатывает предложения о формах государственного содействия производителям и потребителям специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

ü Проводит работу по совершенствованию системы предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда;

ü Представляет по согласованию с Минздравсоцразвития РФ предложения в Правительство РФ о перечне тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин и лиц, не достигших 18-летнего возраста;

ü Организует обучение по ОТ работников организаций и проверку знаний ими требований ОТ. Устанавливает совместно и Минобразования РФ и другими заинтересованными федеральными исполнительными органами власти порядок обучения и проверки знаний требований ОТ работниками организаций, а также устанавливает совместно с Фондом социального страхования РФ порядок направления на обучение по ОТ отдельных категорий работников за счёт средств Фонда;

ü Разрабатывает предложения по совершенствованию государственного управления условиями и ОТ, государственному рабочего времени и времени отдыха для отдельных категорий работников.

Для осуществления возложенных на него задач и функций Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ имеет право:

ü Утверждать типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

ü Определять порядок предоставления работникам льгот в связи с тяжёлыми, вредными или опасными условиями труда, а также порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

ü Устанавливать в пределах своей компетенции порядок разработки правил и норм по ОТ, утверждать правила и нормы по ОТ, а также организационно-методические и обще технические требования к проведению работ по ОТ.

Органы, осуществляющие управление охраной труда 
Управление ОТ в отраслях экономики или в определённой сфере деятельности осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти и другие органы управления совместно с соответствующими общественными организациями.
 Министерство труда и социального развития
 Департаменты охраны труда
 Государственная академия охраны труда
 Общероссийский центр охраны труда
 Министерство экономики РФ — осуществляет методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации федеральных целевых программ по ОТ.
 Министерство финансов РФ — участвует в подготовке федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда, обеспечивает их финансирование в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете;
 Министерство промышленности, науки и технологий РФ — участвует в организации, проведении и координации научно — исследовательских работ по проблеме безопасности и ОТ;
 Министерство образования РФ — организует обучение по ОТ в образовательных учреждениях;
 Министерство культуры РФ — организует совместно с Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ работу координационного совета по кинопропаганде вопросов безопасности ОТ, а также производство видеофильмов по вопросам ОТ;
 Государственный комитет РФ по статистике  — организует федеральное государственное статистическое наблюдение за состоянием условий и ОТ в организациях, травматизма на производстве, за профессиональными заболеваниями и материальными затратами, связанными с ними, обеспечивает в установленном порядке органы государственной системы управления ОТ статистической информацией;
 Фонд социального страхования - осуществляет обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; совместно с Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ разрабатывает предложения по установлению дифференцированных базовых страховых тарифов для отраслей экономики на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости; устанавливает для конкретных страхователей персональные скидки и надбавки к базовому страховому тарифу; участвует в расследовании несчастных случаев.
 Госатомнадзор — организует и осуществляет на территории России государственное регулирование ядерной и радиационной безопасности в соответствии с законодательными актами РФ.
 Минздравсоцразвития (ранее Минтруда) РФ- включающий в себя Департамент государственного санитарно — эпидемиологического надзора, осуществляет государственный санитарно — эпидемиологический надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства в области гигиены и безопасности труда в соответствии с Федеральным законом «О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения»;
 Госстандарт России — организует разработку государственных стандартов в области ОТ, принимает и вводит их в действие, ведёт их реестр.
Образование Министерства Здравоохранения и социального развития РФ предусматривает дальнейшее поэтапное перспективное совершенствование государственного управления системой ОТ в условиях рынка, постепенное её сближение с действующими и вновь разрабатываемыми международными стандартами, в частности с таким стандартом как OHSAS 18001:1999 <Occupational Health and Safety Assessment Series> — «Система управления охраной здоровья и безопасностью персонала. Требования».

В целом система государственного управления охраной труда в стране — это сложный правовой, социально — экономический, организационно — технический, санитарно — гигиенический и лечебно — профилактический комплекс.

Инструктаж работников по охране труда 
Для всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Основополагающим нормативным правовым актом по организации и проведению инструктажа по охране труда является Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29.

Инструктаж по охране труда преследует цель дать работникам необходимый объём знаний, умений и навыков по правильному и безопасному выполнению работ на порученном участке.

Перед допуском работника к самостоятельной работе работодатель обязан обеспечить проведение с ним всех необходимых инструктажей по охране труда.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

• Вводный;

• Первичный на рабочем месте;

• Повторный;

• Внеплановый;

• Целевой.

Вводный инструктаж по охране труда проводит инженер по охране труда, со всеми вновь принимаемыми на работу, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Цель вводного инструктажа дать работнику при поступлении на работу общие сведения по охране труда, основные сведения об организации, правилах поведения на её территории и в структурных подразделениях.

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной службой охраны труда с учётом требований нормативных правовых актов по охране труда и особенностей деятельности организации, утверждённой работодателем.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной деятельности проводит непосредственный руководитель, по разработанной им (руководителем) и утвержденной работодателем программе; в инструктаж включаются требования инструкций по охране труда, которые разработаны по профессиям и для отдельных видов работ и утверждены в установленном порядке.

Первичный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на работу в организацию, переводимыми из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками, со студентами, учащимися, прибывшими на производственное обучение и практику.

Заполняется Журнал регистрации инструктажей с обязательной подписью работника о прохождении первичного инструктажа и подписью руководителя о проведении первичного инструктажа.

Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен пройти стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте (продолжительность стажировки зависит от квалификации работника, но не менее 2-х рабочих смен).

Руководитель назначает стажировку работнику и фиксирует это в Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте. После окончания стажировки, руководителем проводится устный опрос работника, на знание безопасных методов и приемов выполнения работ, и проверки приобретённых навыков и знаний на практике.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации.

Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Цель — проверка знания требований правил и инструкций по охране труда.

Повторный инструктаж проводится работником, назначенным в организации для этих целей.

Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.

Заполняется Журнал регистрации инструктажей с обязательной подписью работника о прохождении инструктажа и руководителя отдела о проведении инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводится:

• При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования;

• При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

• При изменении приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

• При нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к несчастному случаю, травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

• По требованию органов надзора;

• При перерывах в работе более чем 30 календарных дней.

Проводит внеплановый инструктаж работник, назначенный в организации для этих целей.

Объем и содержание инструктажа определяется руководителем в каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Проведение внепланового инструктажа по охране труда фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения и обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.

Целевой инструктаж проводится при направлении работника на проведение разовых работ, не связанных с непосредственными постоянными обязанностями сотрудника (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне организации и т. п.); при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; при проведении экскурсий на предприятия, организации массовых мероприятий (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.)

Целевой инструктаж проводится работником, назначенным в организации для этих целей.

Проводится по инструкции по охране труда для того вида работ, на которые направляется работник.

Результаты целевого инструктажа записываются в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, а целевой инструктаж с работниками, выполняющими работы по наряд-допуску, разрешению и т. п., фиксируются в наряд-допуске, журнале распоряжений или другой документации, разрешающей производство работ.

Работы с повышенной опасностью 
Работы с повышенной опасностью — работы и виды работ к которым предъявляются дополнительные требования безопасности и предусмотрен особый порядок допуска работников к их выполнению. Лица, которым не исполнилось 18 лет, к работе с повышенной опасности не допускаются.
На каждом предприятии должен быть разработан перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда и требующие дополнительного специального обучения работников перед их допуском к самостоятельной работе. В перечень включаются работы по эксплуатации и ремонту действующих электроустановок, грузоподъемных машин и механизмов, сосудов, работающих под давлением, котлов, по обслуживанию газового хозяйства и воздуховодов, выполнение погрузочно-разгрузочных, верхолазных и пожароопасных работ , деятельность связанная с применение ядовитых, токсичных, радиоактивных, взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, средств и инфицированного материала и др.
Персонал, занятый на работах с повышенной опасностью как правило проходит повторную проверку знаний 1 раз в 12 месяцев. На проведение работ с повышенной опасность оформляется наряд-допуск.

Обучение охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
Одним из важнейших условий безопасности труда на производстве является наличие на предприятии квалифицированного персонала для чего должна создаваться специальная система обучения работников по охране труда. Согласно законодательству Российской Федерации об охране труда работодатель обязан обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда. Работа по обучению руководителей и специалистов регулируется Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций.

Обучение и проверка знаний по охране труда рабочих проводятся в соответствии с  Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 года  № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

Обучению и проверке знаний в порядке, установленном Типовым положением, подлежат:

 руководители и специалисты предприятий, а также лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, связанные с организацией, руководством и проведением работы непосредственно на рабочих местах и производственных участках, с осуществлением надзора и технического контроля за проведением работ;
 инженерные и педагогические работники профессиональных образовательных учреждений.

Проверка знаний по охране труда, поступивших на работу руководителей и специалистов, проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, для работающих — периодически, не реже одного раза в три года.

Проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов, осуществляемую в соответствии с Типовым положением, на объектах, подконтрольных специально уполномоченным органам надзора и контроля (Ростехнадзор, рекомендуется совмещать с проверкой знаний, проводимой в порядке, установленном этими органами.

Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний по охране труда в целом по предприятию возлагается на его руководителя, в подразделениях (цех, участок, отдел, лаборатория, мастерская и др.)-на руководителя подразделения.

Поступившие на предприятие руководители и специалисты проходят вводный инструктаж, который проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом руководителя предприятия возложены эти обязанности.

При этом они должны быть ознакомлены:

 с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии (в подразделении);
 с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда, коллективным договором (соглашением) на предприятии;
 со своими должностными обязанностями по обеспечению охраны труда на предприятии (подразделении);
 с порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

 при введении в действие новых или внесении изменений и дополнений  в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда;
 при изменениях (замене) технологических процессов и оборудования, требующих дополнительных знаний по охране труда обслуживающего персонала;
 при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителей и, специалистов дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
 по требованию должностных лиц государственной инспекции, органов надзора и контроля, при установлении недостаточных знаний;
 после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда;
 при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Для проведения проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов на предприятиях приказом (распоряжением) их руководителей создаются комиссии по проверки знаний (одна или несколько). В состав комиссий по проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий включаются руководители и специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик, и др.), государственные инспекторы по охране труда (по согласованию с ними), представители соответствующего выборного профсоюзного органа, а в случаях проведения проверки знаний совместно с другими надзорными органами — представители этих органов (по согласованию с ними).

Члены комиссий по проверке знаний должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающий организации.

Для проведения  проверки знаний требований охраны труда создается комиссия в составе не менее трёх человек, включающая председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий проводится с учётом их должностных обязанностей и характера производственной деятельности, а также по тем нормативным актам по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их служебные обязанности.

Результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий оформляются протоколами. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие в се работе, и сохраняются до очередной проверки знаний.

Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения за подписью председателя комиссии, заверенные печатью предприятия, выдавшего удостоверения.

Руководители и специалисты предприятий, не прошедшие проверку знаний требований охране труды, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний.

Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и специалистов, не прошедших проверку, знаний по охране труда во второй раз, решается руководителем предприятия в установленном порядке.

Удостоверения о проверке знаний по охране труда действительны на всей территории России, в том числе для работников, находящихся в командировке.

Обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов предприятий проводится по программам, разработанным и утвержденным предприятиями или учебными центрами, комбинатами, институтами, имеющими разрешение органов управления охраной труда субъектов Российской Федерации на проведение обучения и проверку знаний по охране труда, в соответствии с примерными учебными планами и программами обучения по охране труда.

Примерные учебные планы и программы обучения по  охране труда  разрабатывает и утверждает Министерство труда.

Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий осуществляется государственной инспекцией труда.

Международное законодательство об охране труда 

К международным нормативно-правовым актам, содержащим нормы права обеспечивающие реализацию охраны труда можно отнести:

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года (в частности важное значение имеет статья 3 этого акта, провозглашающая что государство признаёт право каждого на условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены)

Использованная литература 
 Раздорожный А. А. «Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие» — : Изд-во «Экзамен», 2005. — 512 с. (Серия «Документы и комментарии»)

Примечания 

Безопасность
Охрана труда
Промышленная безопасность